Тупрунка:
 Тупрунка — посёлок в Верхнекамском районе Кировской области России
 Тупрунка — река в России